Il existe dans le monde différentes routes A2 :
  Warrego Highway, une route australienne
  Bass Highway, une route australienne
  Route lettone A2, reliant Riga à la frontière estonienne
  Route lituanienne A2, reliant Vilnius à Panevėžys
  Route britannique A2, reliant Londres à Douvres
  Route nord-irlandaise A2, reliant Londonderry à Newry.

Voir aussi